Az Úrvalsdeild 1940-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, negyvenedik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1951
Izland 1